

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Soszyce – wieś w woj. łódzkim, w pow. rawskim, w gminie Rawa Mazowiecka
 Soszyce – wieś w woj. pomorskim, w pow. bytowskim, w gminie Czarna Dąbrówka

Zobacz też 
 Soszyca